Strongili kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Strongylí (bergstopp), Mellersta Makedonien, Nomós Péllis, 
 Strongylí (ort i Grekland, Joniska öarna), Nomós Kerkýras, 

Robotskapade Greklandförgreningar